Arac – liquore (distillato) ottenuto dalla lavorazione dell'anice 
Arac – altra denominazione della città serba di Novi Bečej
Arac – fiume francese che scorre nel dipartimento dell'Ariège e che sfocia nel Salat
Arac – videogioco del 1986